Ниязымбетов () — казахская фамилия. Известные носители:

 Ниязымбетов, Адильбек Сабитович (род. 1989) — казахстанский боксёр, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года.
 Ниязымбетов, Азамат Кенесбекович (род. 1974) — казахстанский футболист, тренер и функционер.
 Ниязымбетов, Болат Кенесбекович (род. 1972) — казахстанский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр 1996 года.